Al-Quds-brigade, een eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde
Arabisch voor Jeruzalem
 Al-Quds (krant), krant in Jeruzalem
 Al-Quds-universiteit, universiteit in Jeruzalem